Минулорічна чемпіонка Белінда Бенчич програла в першому колі Анастасії Павлюченковій.

Перемогла в турнірі Сімона Халеп, здолавши в фіналі Олену Рибакіну з рахунком 3–6, 6–3, 7–6(7–5). У другому колі, граючи проти Онс Жабер, Халеп врятувала матчпойнт.

Турнір ознаменувало повернення в Тур колишньої першої ракетки світу  Кім Клейстерс. Вона програла в першому колі Гарбінє Мугурусі. Це був перший професійний матч Клейстерс після поразки у другому колі  US Open 2012 від Лори Робсон 29 серпня 2012 року.

Сіяні тенісистки

Дві тенісистки з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання на джерела

Зовнішні посилання
Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Dubai Tennis Championships
Dubai Singles
2020 в ОАЕ